

Geografia 
 Kosten (oggi Kościan) – città della Polonia
 Kosten (oggi Košťany) – città della Repubblica Ceca

Altro 
 Anthony Kosten (1958) – scacchista francese di origine inglese